

Localidades
Gallitzin (Pensilvânia)

Outros
Gallitzin - casas reais do principado russo, da antiga Rússia Imperial

Desambiguação